Чемпионат России по кёрлингу среди смешанных пар 2023 проводился с 19 по 26 января 2023 года в городе Сочи на арене ледового дворца спорта «Айсберг». Розыгрыш чемпионата проводится в 13-й раз (?).

В турнире принимали участие 32 команды.

Чемпионами России стала команда «Санкт-Петербург 2» (Нкеирука Езех / Олег Красиков; каждый из них стал чемпионом России в этом виде кёрлинга во 2-й раз), победившая в финале команду «Санкт-Петербург 1» (Алина Ковалёва / Алексей Тимофеев) . Третье место заняла команда «Комсомолл 1» (Иркутск; Елизавета Трухина / Николай Лысаков)

Формат соревнований 
Команды разбиваются на 2 группы (А — 14 команд, играет за 1—14 места чемпионата; Б — 18 команд, играет за 15—32 места чемпионата; каждая группа разделена на подгруппы: 2 по 7 команд для группы А, 3 по 6 команд для группы Б), где играют друг с другом по круговой системе в один круг. На групповом этапе командам начисляются очки: за победу — 2 очка, за поражение — 1 очко, за неявку на матч — 0 очков. При равенстве количества очков у двух команд они ранжируются по результатам личной встречи, при равенстве у трёх или больше команд — ранжируются по сумме тестовых бросков в дом (, в сантиметрах, команда с меньшей суммой становится выше).

В группе А команды, занявшие в подгруппах 1-е, 2-е и 3-е места, выходят в плей-офф, где играют по «неполной» олимпийской системе: команды, занявшие в подгруппах 1-е место, проходят напрямую в полуфинал, а занявшие в подгруппах 2-е и 3-е места в четвертьфиналах играют «наперекрест» (2-е место подгруппы A с 3-м местом подгруппы B и наоборот); победители полуфиналов в финале разыгрывают 1-е и 2-е места, проигравшие в полуфиналах разыгрывают между собой 3-е и 4-е места.

В группе Б команды, занявшие в подгруппах 1-е и 2-е места, а также две из трёх занявших 3-и места (две лучшие по DSC из этих трёх), выходят в плей-офф, где играют по олимпийской системе: четвертьфиналы, полуфиналы, матч за 3-е место и финал.

Три лучшие команды группы Б на следующий год переходят в группу А; три худшие команды группы А (занявшие в подгруппах седьмое место и команда, проигравшая в тай-брейке занявших в подгруппах шестое место команд) на следующий год опускаются в группу Б.

Все матчи играются в 8 эндов. Время начала матчей указано по UTC+3.

Группа А

Команды

Групповой этап 

Подгруппа А

Подгруппа B

 Проходят в полуфинал плей-офф
 Проходят в четвертьфинал плей-офф
 Проходят в тай-брейк за 11-е место

Тай-брейк за 11-е место (команды, занявшие 6-е места, играют за право остаться в группе А)25 января, 12:30

Плей-офф 

«PP» — «пауэр плэй», см. :en:Power play

Четвертьфиналы. 24 января, 19:30

Полуфиналы. 25 января, 9:00

Матч за 3-е место. 25 января, 12:30

Финал. 25 января, 16:00

Группа Б

Команды

Групповой этап 

Подгруппа А

Подгруппа Б

Подгруппа В

 Проходят в плей-офф
«W» — техническая победа, «L» — техническое поражение

Плей-офф

Итоговая классификация 

 на следующем чемпионате переходят в группу Б
 на следующем чемпионате переходят в группу А

Примечания

Ссылки 
 Видео (канал «Russian Curling TV» на YouTube:
 плейлист «Чемпионат России по кёрлингу среди смешанных пар 2023» (12 видео);

См. также 
 Чемпионат России по кёрлингу среди мужчин 2023
 Чемпионат России по кёрлингу среди женщин 2023
 Чемпионат России по кёрлингу среди смешанных команд 2023
 Чемпионат России по кёрлингу среди юниоров 2023
 Чемпионат России по кёрлингу на колясках 2023
 Кубок России по кёрлингу среди смешанных пар 2022

2023
Соревнования по кёрлингу в Сочи
Чемпионаты России в 2023 году
Январь 2023 года
2020-е годы в Краснодарском крае